Icaño kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Icaño (ort i Catamarca), 
 Icaño (ort i Santiago del Estero), 

Robotskapade Argentinaförgreningar